Капуано, Марко (род. 1991) — итальянский футболист, защитник клуба «Пескара».
 Капуано, Пьетро (младший) — католический церковный деятель XIII века, известный теолог, племянник Пьетро Капуано старшего.
 Капуано, Пьетро (старший) — католический церковный деятель XII века, дядя кардинала Пьетро Капуано младшего.

См. также 
 Капуана, Луиджи